Дéниз Джелилóглу (; ) — турецкий  кино и телевидения.

Биография 
Дениз Джелилоглу родился 1 января 1986 года в Болгарии. В 3 года родители вместе с мальчиком переехали в Турцию, в Стамбул. С 13-и лет он начинает играть в театре. Его первой профессиональной ролью была роль в спектакле «Сейлерин Секли».

Окончил Университет изящных искусств имени Мимара Синана.

Фильмография

Примечания 

Выпускники университета изящных искусств имени Мимара Синана